Volodymyr (già Volodymyr-Volyns'kyj) – città dell'oblast' di Volinia (Ucraina)
Volodymyr – forma ucraina del nome proprio di persona Vladimiro
7633 Volodymyr – asteroide della fascia principale